Baureihe 236 steht unter anderem für:
 eine Diesellokomotive, siehe Wehrmachtslokomotive WR 360 C 14
 eine Personenzug-Schlepptenderlokomotive der Ungarischen Nordbahn, siehe MÁV-Baureihe 236